

Ларго — місто, штат Флорида
 Ларго — переписна місцевість, штат Меріленд